Bellefonte (Kentucky)
 Bellefonte (Pennsilvània)
 Bellefonte (Alabama)
 Bellefonte (Arkansas)
 Bellefonte (Delaware)
 Bellefonte (Kansas)